Aleksander Dominik Radziwiłł (ur. 29 lutego 1808 w Grazu, zm. 10 października 1859 w Wiedniu) – polski arystokrata z tytułem księcia, herbu własnego.

Aleksander był najstarszym synem Dominika Hieronima i Teofili z Morawskich Radziwiłłów. Pozbawiono go praw do spadku po ojcu (zm. 1813) – jako że uznano za niepewne jego prawne pochodzenie – ordynacji nieświeskiej, a tym samym tytułu ordynata (prawo do ordynacji uzyskał Antoni Henryk). 31 maja 1838 r. zawarł w Wiedniu związek małżeński z Rozyną Józefiną Hietl. Z tego związku pochodzi troje dzieci: Antonina Leonida, Ludwik Aleksander i Aleksander Sergiusz. Aleksander uzyskał od cesarza austriackiego potwierdzenie szlachectwa pozwalające na legitymację w granicach Cesarstwa. Zmarł w podwiedeńskim Döbling.

Aleksander Dominik Radziwiłł
Ludzie związani z Wiedniem
Urodzeni w 1808
Zmarli w 1859
Ludzie urodzeni w Grazu